Real Archivo puede referirse a:

 Real Archivo de Simancas.
 Maestro del Real Archivo.